Breast Worship ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Jules Jordan, die von der Filmgesellschaft „Jules Jordan Video“ produziert wird.

Bis zum Jahr 2020 wurden sechs Teile der Serie gedreht. 2007 und 2010 erhielt Breast Worship den AVN Award in der Kategorie Best Specialty Release – Big Bust. In der Serie geht es hauptsächlich um Mammalverkehr, es gibt aber auch Analsex-Szenen.

Darsteller 
 Breast Worship 1 (2006): Amy Ried, Brandy Talore, Natasha Dolling, Sara Stone, Sativa Rose, Velicity Von, Whitney Stevens
 Breast Worship 2 (2009): Ami Jordan, Carmella Bing, Cassandra Calogera, Gianna Michaels, Nikki Benz, Shyla Stylez, Tory Lane
 Breast Worship 3 Supernaturals (2010): Ava Addams, Cassandra Calogera, Gianna Michaels, Katie Cummings, Penelope Piper, Sara Stone, Selena Castro
 Breast Worship 4 (2012): Jenna Presley, Jayden Jaymes, Priya Rai, Puma Swede, Eva Notty, Brandy Talore
 Breast Worship 5 (2017): Angela White, Sheridan Love, Lena Paul
 Breast Worship 6 (2020): Gabbie Carter, Skylar Vox, Autumn Falls, Sheridan Love

Auszeichnungen 
 2007: AVN Award – Best Specialty Release – Big Bust - Breast Worship 1
 2010: AVN Award – Best Specialty Release – Big Bust - Breast Worship 2

Weblinks 
 Breast Worship in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film